Pedersen steht für:
 Pedersen, ein Familienname
 Pedersen (Fahrrad), ein Fahrradtyp
 Pedersen-Gewehr, ein Gewehrtyp des britischen Rüstungsunternehmens Vickers
 L. C. Pedersen Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 (3312) Pedersen, ein Asteroid

Sonstiges:
 Pedersen-Nunatak, Insel in der Gruppe der Robbeninseln, Antarktis
 Mount Pedersen, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Pedersenberg, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Petersen (Begriffsklärung)